Братково — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Братково — деревня в Лиозненском районе Витебской области.
 Братково — агрогородок в Копыльском районе Минской области.

Россия 
 Братково — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Братково — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Братково — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Братково — деревня в Старицком районе Тверской области.